Jméno a příjmení Milan Kadlec má více nositelů:

 Milan Kadlec (cyklista) (* 1974) – český silniční a dráhový cyklista
 Milan Kadlec mladší (* 2004) – český silniční a dráhový cyklista, syn cyklisty Milana Kadlece 
 Milan Kadlec (fotbalista) (* 1995)  – český fotbalista
 Milan Kadlec (moderní pětibojař) (1958–2001)  – český moderní pětibojař
 Milan Kadlec (oběť srpnové okupace) (1947–1968) – jedna z prvních obětí srpnové okupace 1968